Се —  власна назва.

Топоніми

Се (Ангра-ду-Ероїшму) — парафія.
 Се (Брага) — парафія.
 Се (Браганса) — парафія.
 Се (Гуарда) — парафія.
 Се (Ламегу) — парафія.
 Се (Лісабон) — парафія.
 Се (Порту) — парафія.
 Се (Порталегре) — парафія.
 Се (Фару) — парафія.
 Се (Фуншал) — парафія.

Се (Сомма) — муніципалітет.
 Се (В'єнна) — муніципалітет.
 Се (округ Алансон) — муніципалітет.
 Се (округ Аржантан) — муніципалітет.